

Persone 
 Aligi Barducci (1913-1944) – militare e partigiano italiano.
 Anna Mahjar Barducci (n. 1982) – giornalista e scrittrice italiana di origine marocchina
 Armando Barducci (n. 1986) – ciclista italiano.
 Andrea Barducci (n. 1958) –  politico italiano

Pagine correlate 
 Bardi
 Bardini